

Sigle 
 DNA unwinding element
 Drug Utilization Evaluation

Cinema 
 Due (Dvoje) – film jugoslavo del 1961, diretto da Aleksandar Petrović.
 Due (Deux) – film francese del 1989, diretto da Claude Zidi.
 Due (Deux) – film franco-belga-lussemburghese del 2019, diretto da Filippo Meneghetti.

Letteratura 
 Due (Deux) – romanzo di Irène Némirovsky del 1939

Codici 
 DUE – codice aeroportuale IATA di Dundo (Angola)
 due – codice ISO 639-3 della lingua umiray dumaget agta

Fumetto 
 Due è un personaggio del fumetto PK - Paperinik New Adventures
 Due – secondo albo di PKNA

Matematica 
 Due – numero
 Due – denominazione italiana della cifra 2

Musica 
Due – album di Drupi del 1975
Due – album degli Elektradrive del 1988
Due – singolo di Raf del 1993
Due – album dei Taglia 42 del 2000
Due – album di Nevio del 2008
Due – album di Mario Biondi del 2011
Due – EP dei Coma_Cose del 2020
Due – singolo di Myss Keta del 2020

Televisione 
Due – programma televisivo italiano

Pagine correlate 
 2 (disambigua)

Altri progetti